Zabol (district), district (sharestan) in de provincie Sistan en Beloetsjistan in Iran
 Zabol (stad), hoofdstad van bovengenoemd district
 Zabol Airport, vliegveld bij bovengenoemde stad

 Zabul (ook wel Zābul of Zabol gespeld), provincie van Afghanistan